Brzezinko – jezioro w Polsce położone w Borach Tucholskich w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Dziemiany
 Brzezinko – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz